Jaime Fernández ou Fernandez peut faire référence à : 
 (1927-2005), acteur mexicain ;
Jaime Fernández (1956-),  joueur et entraîneur espagnol de volley-ball ;
 (1968-), nageur espagnol ;
Jaime Fernandez (1971-), rameur australien ;
 (1993-), basketteur espagnol ;
 (1997-), handballeur espagnol.